Qaratau kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Qaratau, bergskedja, 
 Batys Qarataū Zhotasy, bergskedja, Mangghystaw, 
 Qaratau (ort), Zjambyl, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar